Chabat ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Chabat (* 1958), französischer Schauspieler, Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Roberto Chabat (* 1984), mexikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Chabas
 Chabad